La saison 2021-2022 de Promotion League est la  édition (la  depuis son changement de nom) de la  division du football suisse et constitue le troisième niveau de la hiérarchie du football en Suisse, derrière la Super League et la Challenge League. Le championnat oppose 16 clubs. Chaque club jouera 35 ou .
Le championnat débute le  et prend fin le .

Les 16 clubs participants

Saison régulière

Classement 

Abréviations

Résultats

Phase finale

Classement

Résultats

Statistiques

Leader par journée

Relégué par journée

Évolution du classement

Résultats par match

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Classement des buteurs

Calendrier d'octroi des licences III pour la saison 2022-2023

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 Site officiel de la Première Ligue

2021-2022
Suisse M3
Championnat M3